Overgangskalender van 1919 (Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen)
 Overgangskalender van 1919 (Roemenië)